Teos har flere betydninger og kan henvise til:

 Teos (by) - en antik græsk by på Ioniens kyst nord for Efesos
 Teos (farao) - en farao der regerede fra 362 f.Kr. til 360 f.Kr.